Francja:
 La Neuveville-devant-Lépanges - gmina
 La Neuveville-sous-Châtenois – gmina
 La Neuveville-sous-Montfort – gmina

Szwajcaria:
 La Neuveville – miasto w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura
 La Neuveville – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno

Zobacz też:
 Laneuveville
 Laneuville
 La Neuville
 La Villeneuve